Knauseder ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Knauseder, österreichische Politikerin (SPÖ)
 Peter Knauseder, österreichischer Sportmanager und Rennrodelfunktionär